

Czasopisma

 Od Nowa – Niezależne pismo studenckie, wydawane w Krakowie przez NZS Akademii Górniczo-Hutniczej
 Od Nowa – czasopismo wydawane w PRL

Muzyka
 Od Nowa – zespół w składzie Jacek Bednarek, Henryk Łysiak i Janusz Trzciński
 Od Nowa – album zespołu Delight

Inne 
 Klub Studencki Od Nowa w Toruniu